

Patronyme
 Charles Villeneuve de Janti, (1980_ ), est un historien de l'art, conservateur du patrimoine.
 Joseph Villeneuve de Janti, (1868-1944), médecin et entomologiste français est un spécialiste des diptères

Homonymie
Homonymie de patronyme